Lázár Zsolt (Margitta, 1985. november 7. –) Erdélyi magyar labdarúgó-középpályás. A Monor játékosa.

Források 
Lázár Zsolt adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1985-ben született személyek
Vajdasági magyarok
Magyar labdarúgók
A Budapest Honvéd labdarúgói
A Vác FC labdarúgói
Az FC Tatabánya labdarúgói
A Ceglédi VSE labdarúgói
A Dunaújváros PASE labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A Kisvárda FC labdarúgói
A Győri ETO labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Monor SE labdarúgói